Roodsnavelbuffelwever
 Witkopbuffelwever
 Witsnavelbuffelwever